Перечень всех локомотивов (паровозы, тепловозы, теплопаровозы, электровозы, газотурбовозы, мотовозы), выпущенных Луганским (Ворошиловградским) тепловозостроительным (паровозостроительным) заводом (Русское общество машиностроительных заводов Гартмана, ПАО «Лугансктепловоз»).

История завода 

Данный завод был основан 3 мая 1896 года немецким промышленником Густавом Гартманом и изначально назывался Русское общество машиностроительных заводов Гартмана. В 1900 году завод Гартмана (Луганский паровозостроительный завод) выпустил свои первые паровозы — «Нормального типа 1897 г.» (с 1912 — Од) и уже скоро по объёму выпуска вышел на уровень других крупных заводов. В основном завод выпускал грузовые паровозы серий О, Щ и Э. Из пассажирских в основном строились паровозы Н и Б.

С 1928 по 1933 гг. завод подвергся реконструкции, в ходе которой были построены новые и современные производственные помещения, что позволило перейти на выпуск мощных современных паровозов: грузовой ФД и пассажирский ИС. Во время Великой Отечественной войны завод попал в зону оккупации стран Оси и был разрушен, но вскоре после освобождения его восстановили и уже осенью 1945 года был начат серийный выпуск паровозов СО, а вскоре Л и ЛВ. Всего заводом было выпущено 12 тысяч паровозов.

В 1956 году, после принятия на XX съезде КПСС решения о переходе на новые виды тяги, завод начинает выпускать тепловозы ТЭ3, а 19 октября того же года стал называться тепловозостроительным. Завод изготавливал преимущественно грузовые тепловозы, причём не только для советских железных дорог, но и на экспорт в страны Варшавского договора. а также в Египет, Сирию, Индию, КНДР, Монголию и на Кубу. За последующие 45 лет завод выпустил свыше 44 тысяч секций тепловозов (основные группы: ТЭ3, 2ТЭ10, М62 и 2ТЭ116), из них более 4000 секций (М62, ТЭ109, ТЭ114) на экспорт. Луганский (в 1935—1958, 1970—1990 — Ворошиловградский) завод был крупнейшим тепловозостроительным предприятием Советского Союза.

После распада СССР и обретения Украиной независимости, в сентябре 1995 года завод был преобразован в Государственную холдинговую компанию «Лугансктепловоз». Помимо тепловозов, эавод начал также выпускать электровозы, дизель- и электропоезда (в список не включены). В марте 2007 года большую часть акций «Лугансктепловоза» приобрёл Брянский машиностроительный завод (Трансмашхолдинг). В апреле 2011 года компания была переименована в публичное акционерное общество «Лугансктепловоз».

Локомотивы 
Локомотивы рассортированы по типам и упорядочены по годам начала выпуска. Экспериментальные типы локомотивов, включая теплопаровозы, газотурбовоз и мотовозы, объединены в один раздел. Для упрощения восприятия род службы локомотивов обозначен с помощью цвета:

Стоит также учесть параметр в таблице Количество секций, учитывающий не сами локомотивы по номерам, а их секции. То есть, двухсекционный локомотив (из двух отдельных частей) будет считаться за две секции, а четырёхсекционный (например, 4ТЭ130) — за четыре.

Паровозы 

Последним паровозом завода стал ЛВ-522, выпущенный в конце 1956 года. Всего же в общей сложности Луганский (Ворошиловградский) завод выпустил  паровоза широкой колеи (1524 мм). О выпуске данным заводом паровозов узкой колеи нет никаких данных.

Тепловозы 
Самым первым тепловозом завода стал ТЭ3-2001, выпущенный .

Всего, по данным на середину 2012 года, Луганский завод выпустил  секций тепловозов.

Электровозы 

Итого, по оценочным данным, завод построил механические части для 3708 секций (1704 электровозов) и собственно выпустил 44 электровозные секции.

Прочие локомотивы 

Всего два теплопаровоза, один газотурбовоз и пять мотовозов.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 

 
Списки локомотивов и МВПС